

Plaatsen

Hongarije 
Kál, in het gewest Heves

Iran 
Kal (Fars), een dorp in de provincie Fars
Kal (Susan), een dorp in de provincie Susan
Qaleh, een kleine stad in de provincie Koerdistan, ook bekend als Kāl

Polen 
Kal (Ermland-Mazurië), in het woiwodschap Ermland-Mazurië

Slovenië 
Kal (Hrastnik), gemeente Hrastnik
Kal (Ivančna Gorica), gemeente Ivančna Gorica
Kal (Pivka), gemeente Pivka
Kal (Semič), gemeente Semič
Kal (Tolmin), gemeente Tolmin

Personen 
Jan Kal, een Nederlands dichter
Miraç Kal, een Turks weg- en baanwielrenner
Kal Penn, artiestennaam van Kalpen Suresh Modi, een Amerikaans film- en televisieacteur
Kevin Kallaugher, politiek cartoonist onder de naam KAL

Overige 
Korean Air, een luchtvaartmaatschappij, voorheen "Korean Air Lines" of KAL; dit is ook de ICAO-code
Kaltag Airport, een luchthaven in Alaska, met IATA-code KAL
Groenlands, ook bekend als Kalaallisut, een taal met ISO 639-codes kl en kal
Kal Tire, een Canadees servicebedrijf voor voertuigen
Kal of kalle, een attribuut bij het spel kalleboeren
KalOnline, een internetspel van de Koreaanse ontwikkelaar Inixsoft
Kal (band), een Roma-muziekgroep uit Servië

Zie ook 
Cal (doorverwijspagina)
Kall (doorverwijspagina)
Kaal (doorverwijspagina)